Giganotosaurus (littéralement : « lézard géant du sud ») est un genre éteint de dinosaures de la famille des Carcharodontosauridés, qui vivait en Amérique du Sud (dans l'actuelle Argentine) il y a entre 99 et 95 millions d'années (début du Crétacé supérieur, étage du Cénomanien). C'est l'un des plus grands carnivores terrestres de tous les temps, plus grand et plus lourd que le célèbre Tyrannosaurus rex ou que son cousin l'Allosaurus.

Description 

Le squelette du holotype (MUCPv-Ch1) était à 70 % complet et incluait le crâne, la hanche, les fémurs et la plupart des vertèbres.

Taille 
La détermination de sa taille et de sa masse est délicate due à l'incomplétude de ses restes fossiles. Le spécimen le plus complet est estimé dans une fourchette de  de longueur totale, dont  pour le crâne, une hauteur située entre , et une masse de . Son fémur mesure entre . 

Un os dentaire gauche incomplet, avec quelques dents, appartenant à un deuxième spécimen (référencé MUCPv-95), découvert en , a été décrit en  puis en  par Jorge O. Calvo et Rodolfo Aníbal Coria. Sa taille est environ 8 % plus grande que celle de l'holotype. En extrapolant cette proportion, les deux paléontologues ont évalué sa taille à plus de  de long et la longueur possible du crâne de ce plus grand spécimen à , le plus long connu pour un théropode selon ces auteurs.

En , Coria, dans une entrevue à Science News, avait fourni une estimation globale pour Giganotosaurus de  de longueur totale, pour une masse de . Les spécialistes estiment aujourd'hui sa taille à environ  de long . Il dépasserait donc le célèbre Tyrannosaurus en longueur et en poids.

Paléobiologie 
Une étude sur différents crânes de dinosaures révèle que le giganotosaure possédait une vision binoculaire plutôt réduite (entre environ 20° et 35° ; par comparaison T. rex possédait une vision binoculaire de 50°). Par observation d'un moulage partiel d'un cerveau la partie dédiée au traitement des images et de la vue était plutôt développée. Par corrélation les orifices oculaires semblent eux aussi plutôt développés, les paléontologues conjecturent donc que malgré son manque de vision stéréoscopique (binocularité) sa vue était correcte, par conséquent  il se pourrait que ce prédateur ait eu une vision plutôt adaptée à la chasse en embuscade et intensive.

Des fossiles dArgentinosaurus ont été découverts près des restes de Giganotosaurus, permettant de penser que ces carnivores pouvaient chasser ces énormes herbivores. Des fossiles de carcharodontosauridés apparentés, découverts regroupés ensemble, peuvent indiquer une chasse en groupe, un comportement qui pourrait être étendu à Giganotosaurus lui-même.

Étymologie et découvertes 
Le nom de genre Giganotosaurus vient du grec gigas (« géant »), notos (« vent du sud ») et sauros (« lézard »). Ces noms ont été publiés par Rodolfo Coria et  dans la revue scientifique Nature en .

L'espèce G. carolinii rend hommage à Rubén Carolini, un chasseur de fossiles amateur, qui a fait la découverte dans les formations sédimentaires du Río Limay en Patagonie, au sud de l'Argentine en . Le fossile original se trouve au Musée Ernesto Bachmann à Villa El Chocón dans la province de Neuquén, Argentine, mais des copies peuvent être trouvées ailleurs.

Un deuxième spécimen est découvert par Jorge Calvo en , toujours dans le Neuquén. Il est 8% plus grand que le premier fossile découvert, notamment au niveau la mandibule qui atteint les . C'est donc cet individu qui prétend au titre du plus grand carnivore ayant jamais existé. Il est exposé au centre paléontologique Lago Barreales.

Classification 
Giganotosaurus, avec Tyrannotitan, Mapusaurus et Carcharodontosaurus, sont des membres de la famille de Carcharodontosauridae.

L'analyse phylogénétique réalisée en  par Sebastián Apesteguía et ses collègues aboutit au cladogramme suivant qui montre la position de Giganotosaurus comme le plus évolué des carcharodontosauridés, en groupe frère du genre Mapusaurus :

Dans la culture populaire 
De par sa particularité physique, le giganotosaure est considéré comme le dinosaure le plus mortel et dangereux. Il est ainsi assez connu du public, bien que moins populaire que le tyrannosaure. Sa taille y est, souvent et volontairement, exagérée.

Littérature 
 Le giganotosaure apparaît dans le chapitre 4 du roman de Stephen Baxter : Evolution 1.

Télévision 
 Giganotosaurus apparaît dans Safari préhistorique, une mini-série dérivée de la série documentaire de la BBC Sur la terre des dinosaures, dans l'épisode n°2 Sur la trace des dinosaures. Il chasse seul ou en groupe, opérant à plusieurs pour tuer un Argentinosaurus.
 Giganotosaurus apparaît dans le cinquième film de la saga Le Petit Dinosaure, Le Petit Dinosaure : L'Île mystérieuse. Il combat les deux tyrannosaures parents de « Gobeur », l'un des protagonistes.
 Giganotosaurus apparaît dans l'épisode 4, saison 3, de la série Nick Cutter et les Portes du temps.
 Dans certains épisodes de Dino Train, on voit un Giganotosaurus femelle dans le train, très amie avec les protagonistes.

Jeux 
Le giganotosaurus apparaît dans le jeu ARK Survival Evolved où sa taille est exagérée : il est en effet 3 fois plus grand que Tyrannosaurus. Il est le carnivore du jeu le plus puissant et le plus grand, il est possible de l’apprivoiser mais son apprivoisement est très difficile. Sa puissance sans pareille est cependant contrebalancée par la possibilité de l'enrager, il devient alors incontrôlable et s'attaque à tout ce qui se trouve autour de lui, ami ou ennemi et il devient presque invincible. Cette caractéristique fait de lui un dinosaure à double tranchant. 

Il apparaît aussi dans le jeu Dino Crisis 2 sur Playstation 1, le joueur est confronté à celui-ci vers la fin du jeu. De nouveau, sa longueur est exagérée, dépassant de 60% sa longueur normale. En outre, lors de son apparition, il combat le tyrannosaure borgne, l'antagoniste principal du jeu, le tue et fait office de deuxième antagoniste principal pour le reste du jeu. L’incohérence venant du fait qu'il arrive à soulever le tyrannosaure rien qu'à l'aide de ses mâchoires, alors qu'il est peu probable qu'il ait pu réaliser un tel exploit malgré la force de celle-ci.

Il est également présent dans le jeu Turok (la version de 2008) où il apparaît dans la mission : « Vallée de la Mort », le joueur est confronté à Giganotosaurus seulement dans la première partie de la mission. Sa taille est approximativement la même que celle du Tyrannosaurus du même jeu mais les deux sont bien trop grands comparés à la réalité. 

C’est dans le jeu de dinosaures sur Steam « The Isle » qu’il est le mieux représenté avec des proportions fidèles et des animations très cohérentes qui respectent les dernières connaissances morphologiques de l'animal. Ce jeu propose d’incarner diverses espèces dans un monde ouvert où il faut survivre sans se faire manger par d’autres prédateurs et en se nourrissant des proies qui sont propres à l’espèce proposée. On notera le souci du détail des dinosaures dans le respect de leur forme et de leur taille. 

Le giganotosaure est présent dans quelques jeux de la franchise Jurassic Park comme « Warpath : Jurassic Park » (1999-2000). Il est aussi présent dans Jurassic World  : Evolution, pour une fois, sa taille était jusqu’à récemment inférieure à la réalité, les autres carnivores comme le T-rex et le spinosaure le dépassant, or, la première mise à jour du jeu l'a rendu plus fidèle à la réalité tandis que la taille des autres carnivores a été revue à la baisse.

Cinéma 
Giganotosaurus a tout d'abord servi de modèle à l'Indominus rex dans le film Jurassic World, sorti en 2015.

Son nom est mentionné dans la suite Jurassic World : Fallen Kingdom (2018), parmi de nombreux échantillons d'ADN de dinosaures à vendre.

Il apparaît enfin dans le prologue du troisième volet Jurassic World : Le Monde d'après (2022) ainsi que dans le film lui-même.

Autres 
 En 2008, le giganotosaure ainsi quArgentinosaurus font l'objet d'une attraction/documentaire, dont le nom est Dinosaures : les Géants de Patagonie, au parc du Futuroscope.

Notes et références

Voir aussi

Références taxinomiques

Articles connexes 
 Liste des genres de dinosaures

Liens externes 

  Le giganotosaure sur Dinosoria

Carnosaure
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Groupe de Neuquén
Taxon fossile décrit en 1995